Das Serengeti-Park Resort im niedersächsischen Hodenhagen ist ein Tier- und Freizeitpark. Der Park hat eine Größe von 220 Hektar, 1500 Tiere, über 40 Fahrgeschäfte und Shows sowie ein Resort mit verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten. Als Zoo ist er Mitglied in den Vereinigungen VdZ und EAZA. 2009 erhielt der Park durch das niedersächsische Kultusministerium die Zertifizierung als außerschulischer Lernort im Bereich „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.

Geschichte 
1972 hatte der Unternehmer Charlie Stein die Idee, exotische Tiere in der nördlichen Hemisphäre zu halten. Aus dieser Idee heraus entstanden Tierparks in Montreal (heute; La Ronde seit 1967), New Jersey (heute; Six Flags Great Adventure seit 1974), Birmingham (Heute; Cannon Hill Park seit 1973), Yokohama, Beekse Bergen und Hodenhagen. Paolo Sepe fungierte als Leiter der zoologischen Einrichtungen, die unter dem Namen „Wild Animal Kingdom“, eine Tochtergesellschaft der Stein-Holding, liefen. Grundlegend unterschied sich das Konzept der Parks von gewöhnlichen Zoos. Es wurden Safaris mit Tierauslauf angeboten. Außerdem sollten sich die Parks ohne Zuschüsse tragen können. Abgerundet wurde das Freizeitprogramm durch ein paar Karussells. Bei der Eröffnung der Anlage 1974 betrugen die Investitionen etwa 20 Millionen D-Mark.

1982 übernahm – nach dem Konkurs der amerikanischen Betreibergesellschaft – der damalige Serengeti-Park-Geschäftsführer Paolo Sepe den Hodenhagener Park als Eigentümer. Seit 1983 wurde der Park immer weiter saniert, wodurch mit der Zeit neben der Tierwelt (Serengeti-Safari genannt) auch die Dschungel-Safari mit über 200 Affen und die Abenteuer-Safari entstanden.

1996 gelang dem Serengeti-Park die weltweit einzige Auswilderung eines in Europa gezüchteten Breitmaulnashorns. 1997 übernahmen Paolo Sepes Kinder Fabrizio Sepe und Veronica Trussardi-Sepe den Serengeti-Park und führten die Geschäfte gemeinsam mit ihrem Cousin Giovanni Sepe. Zum 1. April 2017 wurde Fabrizio Sepe durch die Übernahme der Firmenanteile seiner Schwester zum alleinigen Inhaber des Parks und leitet seitdem die Serengeti-Park Hodenhagen GmbH als Geschäftsführer gemeinsam mit Giovanni Sepe. 2001 startete die erste Dschungel-Safari-Tour.

2004 erhielt der Serengeti-Park die unbefristete Genehmigung als zoologischer Garten nach der aktuellen EU-Richtlinie 99/22/EG gemäß § 45 des Niedersächsischen Landesnaturschutzgesetzes und auf der Basis des LANA-Gutachtens. 2006 wurde Boubou, das erste afrikanische Elefantenbaby Norddeutschlands seit 30 Jahren, geboren. 2007 wurden die Safari-Lodges eröffnet. 2009 erhielt der Serengeti-Park durch das Niedersächsische Kultusministerium die Zertifizierung als außerschulischer Lernort im Bereich „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. 2010 wurde die Aqua-Safari, eine Fahrattraktion mit originalen Florida-Airbooten, eingeweiht. 2011 starb Charly, das bis dahin mit 53 Jahren älteste Breitmaulnashorn der Welt, welches unter kontrollierten Bedingungen in Menschenobhut gehalten wurde.

2014 feierte der Serengeti-Park sein 40-jähriges Jubiläum und das Resort wurde um 40 Masai-Mara-Lodges erweitert. Die Hütten in afrikanischem Stil sind um eine eigene Tieranlage gebaut, auf der unter anderem Giraffen und Antilopen leben. 2015 wurde die Black-Mamba-Jetboot-Attraktion eingeweiht. 2016 wurden neue Lodges gebaut und die Quad-Safari eröffnet. 2017 wurden die Serengeti-Interactives gestartet. Zusätzlich wurde die Indoor-Safari für Schlechtwettertage eröffnet. 2018 wurde die Jurassic-Safari erbaut und die Speedboot-Attraktion (Splash-Safari) eröffnet. 2019 zogen Erdmännchen und Kängurus in den Park und die Eiszeit-Safari wurde eröffnet.

Am 3. September 2021 gab der Serengeti-Park bekannt, dass er einen ausrangierten Airbus A310 von der Bundeswehr erworben habe, der zum Restaurant umgebaut und im Sommer 2022 eröffnet werden soll. Das Flugzeug war bei Evakuierungsmaßnahmen aufgrund des Vormarsches der Taliban in Afghanistan noch 2021 im Einsatz gewesen. Es ist 47 Meter lang und ist fast 80 Tonnen schwer. Das Flugzeug wurde nach Landung auf dem Flughafen Hannover-Langenhagen demontiert und per Schwertransport über niedersächsische Dörfer zum Serengeti-Park gefahren. Dort werde es im Bereich der Masai-Mara-Anlagen wieder montiert und aufgebaut.

Bereiche 
Der Serengeti-Park ist in drei Bereiche unterteilt: Die Serengeti-Safari (vormals Tierwelt), die Dschungel-Safari (vormals Affenwelt) und die Abenteuer-Safari (vormals Freizeitwelt).

Serengeti-Safari 

Die 120 ha große Serengeti-Safari mit rund 1500 freilebenden Tieren kann mit dem eigenen Fahrzeug befahren werden. Alternativ können die Besucher an einer Serengeti-Busführung teilnehmen, bei der verschiedene Tiere per Fütterung nah an den Bus gelockt werden. Der Bereich ist in 16 Areale unterteilt:
 Ostafrika (Savanne): Giraffen, Gnus, Ellipsen-Wasserböcke, Rappenantilopen, Spießböcke, Husarenaffen, Elenantilopen, Weißkopfmakis.
 Zentralafrika (Zululand): Sitatungas, Kudus, Weißnacken-Moorantilopen, Impalas, Bongos.
 Europa: Wildpferde, Schottische Hochlandrinder, Damwild, Warzenente, Barockesel. Seit 2018 ist das Aussteigen hier verboten.
 Westafrika (Angola-Land): Litschi-Wasserböcke, Nyalas, Rothalsgazellen, Arabische Oryx, Pferdeantilopen.
 Nordamerika (Prärie Amerikas): Wapitis, Bisons.
 Russland (Tundra): Dybowskihirsche, Hirschziegenantilopen, Yaks, Amur-Leoparden.
 Südamerika (Amazonien): Wasserschweine, Zwergzebus, Guanakos, Nandus, Flachlandtapire, Geoffrey-Klammeraffen.
 Asien (Dschungelland): Nilgauantilopen, Trampeltiere, Pater-David-Hirsche, Axishirsche, Gibbons, Hirschziegenantilopen.
 Afrika: Weiße Löwen.
 Afrika (Königreich der Löwen): Löwen.
 Asien (Land der Bengalen): Hyänen, Bengaltiger.
 Asien: Weiße Tiger.
 Nordafrika (Kalahari-Ebene): Mantelpaviane, Strauße, Kulane, Dromedare, Mähnenspringer, Säbelantilopen.
 Kenia: Geparden (die schnellsten Landsäugetiere), Rosaflamingos.
 Südliches Afrika (Botswana): Breitmaulnashörner, Watussi-Rinder, Steppenzebras, Strauße, Mendesantilopen.
 Das Elfenbeintal ist eine Anlage mit Pinselohrschweinen und Afrikanischen Elefanten. Größte Attraktion ist hier Nelly, ein am 27. Dezember 2009 geborener weiblicher Elefant, der auch als Fußball-Orakel bekannt ist.
 Masai-Mara: Netzgiraffen, Weißschwanzgnus, Pferdeantilopen, Spießböcke, Kronenkraniche, Helmperlhühner, Grüne Meerkatzen, Strauße.

Dschungel-Safari 

In der Dschungel-Safari leben 20 verschiedene Affenarten (zum Beispiel Berberaffe, Totenkopfäffchen, Weißkopfmaki, Katta, Weißschulterkapuziner, Weißhandgibbon, Lisztaffen, Schimpansen) in zum Teil begehbaren Gehegen. Innerhalb einiger dieser Gehege befinden sich keine Absperranlagen zwischen Besuchern und Tieren (beispielsweise in dem mit den Berberaffen), weshalb die Parkleitung davon abrät, diese mit Taschen, Rucksäcken, Regenschirmen und ungesicherten Wertsachen zu betreten.

Die Dschungel-Safari-Tour startet in der Affenwelt und führt in offenen Geländefahrzeugen durch einen Teil der Tierwelt und über eine Offroad-Strecke mit Spezialeffekten.

Für den Ende März 2013 vom deutschen Zoll am Flughafen München beschlagnahmten Weißschulterkapuzineraffen von Justin Bieber wurde im Mai 2013 vom Bundesamt für Naturschutz eine Unterbringung im Serengeti-Park entschieden.

Abenteuer-Safari 
In der Abenteuer-Safari (früher Freizeitwelt und Wasserwelt) sind viele verschiedene Fahrgeschäfte für Kinder und Erwachsene zu finden, wie zum Beispiel die Familienachterbahn, ein Riesenrad und eine Kleinbahn. Eine „Dschungel-Safari-Tour“ in offenen Geländewagen mit Fahrer führt durch ein Spaßgelände mit künstlichen Tieren und verschiedenen Spezialeffekten. Das Serengeti-Restaurant „Manyara“ wurde 2019 neu eröffnet.

Die Abenteuer-Safari kann zu Fuß erkundet werden. In der früheren Wasserwelt findet man verschiedene Attraktionen wie eine 600 m lange Wildwasserbahn, den Kumba Twister, eine Riesenschiffsschaukel oder auch den Condor der Firma Huss. Auch werden eine Aqua-Safari mit Florida-Airboats, ein Fahrgeschäft mit Jetbooten und eine Quad-Safari angeboten. 2018 wurden die Jurassic-Safari und die Splash-Safari eröffnet. 2019 kamen die Eiszeit-Safari und der Safari-Blitz hinzu.

Attraktionen

Ehemalige Attraktionen

Shows 
Es finden täglich mehrere Shows im Serengeti-Park statt:
 Okavango-Wassershow mit den Todesspringern
 Jambo-Bongo Mitmachshow
 Fütterung der Menschenaffen im Amboseli-Menschenaffenreservat
 Kumeka – Das Erwachen des Dschungels

Touren 
 Serengeti Bus-Tour
 Safari Express Tour
 VIP-Jeep-Safari
 Raubtier-Safari
 Elite-Safari
 Big-Five-Express
 Ranger-Express
 Dschungel Safari

Übernachtungen 
Seit 2007 besteht die Möglichkeit, direkt im Serengeti-Park zu übernachten. Hierfür stehen 80 Safari-Lodges in zwei Kategorien und 40 Masai Mara Lodges mit direktem Blick in die Tierwelt und 40 Wohnmobilstellplätze zur Verfügung.

Seit 2016 gibt es dazu noch 10 Zelt-Lodges, 20 Abenteuer-Lodges und 5 Ranger-Lodges. Seit 2018 runden 50 Dschungel-Lodges das Angebot ab.

Zudem bieten die Lodges das Restaurant Savanne für Übernachtungsgäste, Konferenzen, Feiern usw. an.

Unfälle 
Am 4. Mai 2019 wurde ein Tierpfleger von zwei Löwen attackiert, so dass dieser mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Am 27. August 2019 wurde eine Tierpflegerin leicht verletzt, als der Breitmaulnashorn-Bulle Kusini das Auto angriff, in dem sich die Mitarbeiterin befand. Das Fahrzeug wurde während des Angriffs von dem Tier mehrfach umgeworfen und stark beschädigt.

Literatur 
 Michael Kings: Untersuchungen zum Endoparasitenbefall bei Wildequiden unter Berücksichtigung der Weideinfestation im Serengeti-Park Hodenhagen und im Wisentgehege Springe. Hannover, Tierärztliche Hochschule 1999. Diss. 1999.

Weblinks 

 www.serengeti-park.de – offizielle Website des Serengeti-Parks
 Beschreibung auf Lueneburger-Heide

Einzelnachweise 

Freizeitpark in Niedersachsen
Zoo in Niedersachsen
Hodenhagen
Heidmark
Freizeitpark in Europa